Александра Каданцу (; родилась 3 мая 1990 года в Бухаресте, Румыния) — румынская теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде.

Общая информация 
Александра — одна из трёх детей Александру и Флори́ки Каданцу; её братьев зовут Дани и Эдди.

Свои первые опыты в теннисе румынка провела в три года. Любимое покрытие — грунт, лучший удар — форхенд.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (25)

Победы (9) 

* призовой фонд до 2017 года

Поражения (16)

Финалы турниров WTA в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (20)

Победы (10)

Поражения (10)

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Румынии